Футбольный клуб «Тольятти» — футбольный клуб из одноимённого города. Зарегистрирован и принят в «Ассоциацию ПФЛ» 21 февраля 2008 года.

Весь футбольный клуб (игроки и тренерский состав) перешли из ФК «Крылья Советов-СОК» сезона 2007 года.

В 2008 и 2009 годах ФК «Тольятти» выступал во Втором дивизионе (зона «Урал-Поволжье»).

В 2010 году команда была объединена с ФК «Академия».

История 
Главной целью клуба является подготовка резерва для Сборных команд России по футболу. Управление клубом осуществляет фонд «Национальная академия футбола». В структуру клуба входят две команды: Команда «Тольятти» заявлена участником первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье». Главный тренер — Игорь Осинькин. В состав команды входят игроки 1989—1991 г. р. Все игроки являются воспитанниками тольяттинского центра подготовки футболистов — Академия футбола имени Юрия Коноплева.

Команда «Тольятти-дубль» в сезоне 2008 года выступала во Всероссийских соревнованиях «Первенство и Кубок России по футболу среди любительских футбольных клубов команд коллективов физической культуры межрегиональных объединений федерации футбола Российского Футбольного Союза» (МФС «Приволжье»), главным тренером являлся Юрий Елчев. В состав команды входили главным образом игроки 1991 г. р., также являвшиеся воспитанниками Академии футбола имени Юрия Коноплева.

В 2010 году ФК «Тольятти» совершил объединение с ФК «Академия».

Стадион 
Первоначально планировалось, что клуб в сезоне 2008 года будет выступать на стадионе «Торпедо» в г. Тольятти, однако в итоге за 5 дней до начала сезона ОАО «АВТОВАЗ» (собственник стадиона) разорвал договор аренды и команде пришлось арендовать стадион «Торпедо» в г. Димитровград.

Ссылки 
 
 Клуб «Тольятти» на сайте Академии футбола имени Юрия Коноплева
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Примечания 

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Тольятти